Генрих Жак (; 24 февраля 1831, Вена — 25 января 1894, там же) — австрийский юрист и политик, адвокат по профессии. С 1879 представитель Вены в рейхсрате, где примкнул к конституционной партии.

Согласно ЕЭБЕ: «...избранный в рейхсрат, где он заседал в течение нескольких легислатур, он проводил законы об освобождении от прямых налогов лиц, имеющих доход меньше определенного minimum'a, что доставило ему популярность среди мелкой буржуазии и чиновников, вообще враждебно настроенных против евреев. Ж. принадлежал к немногим австрийским депутатам, открыто выступавшим в пользу евреев.»

Сочинения 
 «Theorie und Praxis im Civilrecht» (1857)
 «Denkschrift über die Stellung der Juden in Oesterreich» (4 изд., 1859)
 «Unterrichtsrath und Unterrichtswesen in Oesterreich» (1863)
 «Revolution und Reaktion in Oesterreich 1848-59» (1867)
 «Die Wuchergesetzgebung und das Zivil— und Strafrecht» (1867)
 «Abhandlungen zur Reform der Gesetzgebung» (1874)
 «Eisenbahnpolitik und Eisenbahnrecht in Oesterreich» (1878)
 и др.

Примечания

Ссылки 

Юристы Австрии
Политики Австрии